Zweeds curlingteam (mannen)
Zweeds curlingteam (vrouwen)
Zweeds curlingteam (gemengddubbel)
Zweeds curlingteam (gemengd)